Il singolare del torneo di tennis Virginia Slims of Fort Lauderdale 1971, facente parte del Virginia Slims Circuit 1971, ha avuto come vincitrice Françoise Dürr che ha battuto in finale Billie Jean King 6-3, 3-6, 6-3.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Fort Lauderdale 1971